Kriłatica – wieś w Bułgarii
 Kriłatica – wieś w Macedonii Północnej